Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2011 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 28 марта по 3 апреля 2011 года в Дмитрове, Россия. Команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2012 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — пять из Европы и одна из Азии. Сборная России пришла из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+4).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Романа Киапешова
 Защитник:  Ангелина Гончаренко
 Нападающий:  Анна Майкснер

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Анна Майкснер
  Мартина Хенриксен
  Наталья Карпеева
  Матильда Бопп
  Романа Киапешова
  Людмила Белякова

Примечания

Ссылки 

 
 
 

ЖЮ*1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в России
Спортивные соревнования в Дмитрове